Filemon – imię męskie
 Filemon (362–262 p.n.e.) – komediopisarz grecki
 Filemon – postać biblijna
 Filemon – prawosławny patriarcha Antiochii w latach 1766–1767
 Filemon – mityczny małżonek Baucis
 kot Filemon – postać z polskiego serialu animowanego
 Filemon – rodzaj ptaka